Hypnotised – album dei The Undertones del 1980
 Hypnotised – singolo dei Simple Minds del 1995
 Hypnotised – singolo dei Coldplay del 2017